Vinsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vinsjön, Ångermanland, sjö i Nordmalings kommun, 
Vinsjön, Västerbotten, sjö i Robertsfors kommun,  (9,26 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn